Kayumanis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kayumanis, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Kayumanis, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar